Polhemsskolan kan syfta på

 Polhemsskolan, Gävle – en gymnasieskola i Gävle
 Polhemskolan, Lund – en gymnasieskola i Lund
 Polhemsskolan, Trollhättan – en tidigare skola i Trollhättan (riven 2005). På dess plats finns numera Högskolan Väst.

Se även 
 Polhemsgymnasiet, Göteborg
 Christopher Polhemgymnasiet, Visby